AJG peut faire référence à :
  ;
 Arthur J. Gallagher, une entreprise américaine de courtage en assurance et de conseils en risque financier. 

Code IATA des aéroports